Little Sparrow () — тридцать шестой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 23 января 2001 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон